Хамилтон може бити:
 Хамилтон (Шкотска)
 Хамилтон (Онтарио), град у Онтарију у Канади, југозападно од Торонта
 Хамилтон (Нови Зеланд), место на Новом Зеланду у региону Ваикато
 Хамилтон (Бермуди), главни град Бермудских острва
 Хамилтон (Алабама), место у Алабами, САД
 Хамилтон (Вашингтон), град у Вашингтону, САД
 Хамилтон (Вирџинија), градић у Вирџинији, САД
 Хамилтон (Илиноис), место у Илиноису, САД
 Хамилтон (Канзас), место у Канзасу, САД
 Хамилтон (Монтана), место у Монтани, САД
 Хамилтон (Њујорк), место у Њујорку, САД
 Хамилтон (Тексас), град у Тексасу, САД
 Хамилтон (Џорџија), град у америчкој савезној држави Џорџија
 Хамилтон (Ајова), град у америчкој савезној држави Ајова
 Хамилтон (Индијана), град у америчкој савезној држави Индијана
 Хамилтон (Мисисипи), насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Мисисипи
 Хамилтон (Мисури), град у америчкој савезној држави Мисури
 Хамилтон (Охајо), град у америчкој савезној држави Охајо
 Хамилтон (Северна Дакота), град у америчкој савезној држави Северна Дакота
 Хамилтон (Северна Каролина), град у америчкој савезној држави Северна Каролина
 Хамилтон (река), река у Аустралији

Филм и телевизија 
 Хамилтон (филм из 2020)

Особе 
 Вилијам Роуан Хамилтон, ирски математичар, физичар и астроном
 Луис Хамилтон, енглески спортиста, возач Формуле 1
 Александар Хамилтон, амерички економиста и политички теоретичар
 Џим Хамилтон, шкотски рагбиста
 Ламонт Хамилтон, амерички кошаркаш
 Линда Хамилтон, америчка глумица
 Ричард Хамилтон, амерички кошаркаш
 Џорџ Хамилтон (глумац), амерички глумац